Ian McLachlan est un nom pouvant désigner:

 Ian Dougald McLachlan (1911-1991), militaire australien ;
  (né en 1936), homme politique australien ;
 , auteur canadien.